ISO 3166-2:BS — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Багамским Островам. Стандарт охватывает 31 район Багамских островов. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Багамских Островов — BS и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия районов. Геокоды районов Багамских Островов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BS, присвоенного Багамским Островам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Багамских Островов 
Геокоды 31 районов административно-территориального деления Багамских Островов.

Геокоды пограничных Багамским Островам государств 
 США — ISO 3166-2:US (на северо-западе),
 Куба — ISO 3166-2:CU (на юго-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Багамских Островов

Ссылки 
 
 Геокоды Багамских Островов 

2:BS